Alice de Lacy – nobildonna britannica
 Edmondo de Lacy – nobile inglese
 Egidia de Lacy – nobildonna britannica
 Enrico de Lacy, III conte di Lincoln – conte britannico
 George De Lacy Evans – generale e politico inglese
 Gilbert de Lacy – nobile e condottiero anglo-normanno
 Hugh de Lacy, I conte di Ulster – conte britannico
 Hugh de Lacy, signore di Meath – nobile britannico
 Margaret de Lacy – contessa britannica
 Matilde de Lacy – nobildonna inglese, contessa di Gloucester
 Matilde de Lacy – nobildonna inglese, baronessa Geneville
 Philippe De Lacy – attore statunitense
 Roger de Lacy – militare, nobile e crociato inglese
 Walter de Lacy, signore di Meath – nobile britannico